Vatnsfjörður peut désigner deux fjords des Vestfirðir en Islande :

 Vatnsfjörður (Barðaströnd), un fjord sur la côte nord du Breiðafjörður où aborda Hrafna-Flóki Vilgerðarson, aujourd'hui une réserve naturelle ;
 Vatnsfjörður (Ísafjarðardjúp), dans l'Ísafjarðardjúp, un site archéologique.